Umbrella ist das englische Wort für Regenschirm.

Umbrella bezeichnet außerdem:

 Umbrella (Biologie), Glockenform der Qualle
 Umbrella (Lied), Lied der barbadischen Sängerin Rihanna
 Umbrella (Software), Software zur Projekt- und Aufgabenverwaltung

Siehe auch:
 Resident Evil: The Umbrella Chronicles, Wii-Spiel
 Umbrella Pricing
 Umbrella insurance
 Umbrella-Test, statistischer Test in der Mathematik
 Yellow Umbrella, deutsche Reggae- und Ska-Band
 Umbrella Man
 The Umbrellas, Japan – USA